Raffaele Cutolo (1941-2021), criminel italien.
 Rosetta Cutolo (1937-), mafieuse italienne et la sœur du précedent.